Die Dutch Open 2014 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. Oktober 2014 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2014.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Rajiv Ouseph (Halbfinale)
  Brice Leverdez (3. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (Viertelfinale)
  Eric Pang (2. Runde)
  Dieter Domke (nicht gestartet)
  Osleni Guerrero (nicht gestartet)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Dmytro Zavadsky (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (Halbfinale)
  Lucas Corvée (1. Runde)
  Tan Chun Seang (3. Runde)
  Joachim Persson (2. Runde)
  Ajay Jayaram (Champion)
  Petr Koukal (2. Runde)
  Arvind Bhat (2. Runde)
  Thomas Rouxel (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Beiwen (Champion)
  Kristína Gavnholt (nicht gestartet)
  Karin Schnaase (Viertelfinale)
  Sashina Vignes Waran (1. Runde)
  Pai Yu-po (Finalist)
  Natalia Perminova (nicht gestartet)
  Maria Febe Kusumastuti (Halbfinale)
  Stefani Stoeva (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (nicht gestartet)
  Huang Po-jui / Lu Ching-yao (2. Runde)
  Jacco Arends / Jelle Maas (2. Runde)
  Baptiste Carême / Ronan Labar (Champion)
  Selvanus Geh / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
  Matijs Dierickx / Freek Golinski (nicht gestartet)
  Max Schwenger / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
  Lucas Corvée / Brice Leverdez (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eefje Muskens / Selena Piek (Champion)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
  Anastasia Chervyakova / Nina Vislova (1. Runde)
  Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa (Finalist)
  Samantha Barning / Iris Tabeling (2. Runde)
  Maretha Dea Giovani / Rosyita Eka Putri Sari (Viertelfinale)
  Heather Olver / Lauren Smith (Viertelfinale)
  Chan Tsz Ka / Tse Ying Suet (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Muhammad Rizal / Vita Marissa (2. Runde)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Champion)
  Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (Halbfinale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Finalist)
  Evgeny Dremin / Evgeniya Dimova (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2014

2014
BWF Grand Prix 2014
Badmintonwettbewerb in Almere